Карабашка:

Населённый пункт 
 Карабашка — посёлок в Тавдинском городском округе Свердловской области в России.

Реки 
 Карабашка (приток Нени)
 Карабашка (приток Тавды)

См. также 
 Карабаш (значения)